Roman Safiullin – tennista russo
 Zakir Safiullin – pugile kazako